Ковалевский, Александр (1879—1940) — бригадный генерал Войска Польского.
 Ковалевский, Александр Антонович (1896—1971) — терапевт, доктор медицинских наук, профессор. С 1954 года являлся заведующим кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета Томского медицинского института и главным терапевтом Томской области.
 Ковалевский, Александр Викентьевич (1828—1877) — подполковник, участник обороны Баязета.
 Ковалевский, Александр Владиславович (1896—1985) — участник Белого движения на Юге России, ротмистр.
 Ковалевский, Александр Иванович (1939 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ковалевский, Александр Онуфриевич (1840—1901) — русский биолог и эмбриолог, педагог.
 Ковалевский, Александр Павлович (1957—2009) — российский певец и композитор.
 Ковалевский, Александр Семёнович (1807—1877) — российский военный юрист, генерал-лейтенант, участник Кавказских походов и Крымской войны. Примечания